Il singolare  dello  Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Horacio Zeballos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Eduardo Schwank ha battuto in finale 6–4, 6–2 Juan Pablo Brzezicki.

Teste di serie 

  Eduardo Schwank (campione)
  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Santiago Ventura (primo turno)
  Santiago Giraldo (semifinali)

 Pere Riba (quarti di finale)
 Victor Crivoi (quarti di finale)
 Thiago Alves (semifinali)
 Ricardo Mello (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2010